Doug Pederson – allenatore ed ex giocatore di football americano statunitense
 Joc Pederson – giocatore di baseball statunitense
 Pete Pederson – cestista statunitense